История почты и почтовых марок Финляндии охватывает периоды, соответствующие почтовым системам государств, в составе которых находилась Финляндия (Швеция, Российская империя), и независимой Финляндии (с 1917). Эмиссии финских почтовых марок начались в 1856 году. В качестве самостоятельного члена Всемирного почтового союза (ВПС) Финляндия выступает с 1918 года, а современным национальным почтовым оператором является компания Posti Group (ранее Itella Posti Oy).

Развитие почты

Домарочный период 

История почты Финляндии отслеживается с XVII века. Почтовая служба на территории Финляндии, находившейся под шведским правлением, была создана 6 сентября 1638 года генерал-губернатором Пер Браге-младшим.

В результате русско-шведской войны 1808—1809 годов Финляндия вошла в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское. В 1811 году было организовано главное управление почтовой службы автономного Великого княжества Финляндского. В 1812 году почтовая система Финляндии была реорганизована по русскому образцу. Одновременно с этим были введены почтовые штемпеля с русскими надписями. В 1847 году в употребление вошли штемпеля с надписями латинским шрифтом.

В 1845 году была учреждена служба доставки посылок. С 1 января того же года на территории Великого княжества Финляндского были введены штемпельные конверты («куверты»), ставшие первыми на территории Российской империи. Знак почтовой оплаты с изображением герба страны и указанием номинала помещался в левом нижнем углу на адресной части конверта. В 1850 году рисунок был изменён и перенесён на клапан конверта. Номинальная стоимость указанных конвертов: 5, 10 и 20 копеек. Существуют разновидности — различная бумага конвертов и так называемые «жемчужины» в рисунке знака почтовой оплаты.

Последующее развитие 
В дальнейшем в истории почты Финляндии были следующие основные моменты:
 1858 — введена доставка писем и газет на дом.
 Начиная с 1860-х годов — почтовое ведомство одним из первых стало принимать на работу женщин.
 1927 — телеграфное ведомство объединено с почтовым.
 12 февраля 1918 — Финляндия пополнила ряды стран — членов ВПС.
 1981 — почтово-телеграфное ведомство () преобразовано в предприятие почты и телекоммуникаций ().
 1990 — образовано коммунальное предприятие почты и телекоммуникаций, бюджет которого отделен от государственного бюджета.
 1994 — предприятие почты и телекоммуникаций преобразовано в Suomen PT Group (Suomen PT Oy), при этом почтовыми отправлениями стали заниматься её дочерняя компания Finland Post Ltd (Suomen Posti Oy), а телекоммуникациями — Telecom Finland Oy (позже Sonera Oy).
 1998—1999 — Suomen PT Group разделено на Finland Post Ltd (Suomen Posti Oy) и Sonera Oy, напрямую принадлежавшие государству.

Современность 

В 2001 году Finland Post Corporation стала публичной компанией, а в 2007 году была переименована в Itella Corporation. Её внутренним подразделением, отвечающим за почтовые операции является компания Itella Posti Oy (впоследствии Posti Group).

Выпуски почтовых марок

Великое княжество Финляндское 

12 февраля 1856 года, указом, подписанным российским императором Александром II, Великому княжеству Финляндскому был разрешён выпуск почтовых марок как для внутренней, так и для международной корреспонденции. Первая серия марок вышла уже 3 марта того же года. При этом для первого выпуска был сохранён рисунок марок и техника его исполнения, применявшаяся при печати штемпельных конвертов. Матрицы были изготовлены К. Меллгремом. Каталожная стоимость негашеных первых двух марок 1856 г. составляет 21 000 евро. В тет-бешах серия оценивается в 180 тысяч евро (негашеные) и 130 тысяч евро за гашеные.

В 1860 году в обращение поступили марки с новым рисунком. Они печатались на цветной бумаге. В 1866 году эти марки переиздали, в связи с введением в 1865 году в княжестве собственной денежной системы — 1 финская марка = 100 пенни = 37,5 копейки. Особенностью марок второго и третьего выпусков было применение для отделения марок от листа волнообразных просечек пяти типов. В дальнейшем из-за неудобства этого метода от него отказались и перешли на общепринятую регулярную перфорацию.

В 1875 году рисунок марок был изменён и дано название страны на финском и шведском языках — «Suomi / Finland». Марки этого выпуска печатались с клише, подготовленного в Дании, с 1875 по 1881 год в типографии финляндского сената, а с 1882 по 1884 год — в типографии Карта-Сигиллата-Контор в Гельсингфорсе (Хельсинки). В том же году тиражом в 57,5 тысяч экземпляров была выпущена почтовая миниатюра номиналом в 32 пенни. Эта марка гравировалась и печаталась в датской типографии Тиле в Копенгагене и, в отличие от марки отпечатанной в Финляндии, имеет зубцовку 14:13½ вместо 11. Она была в обращении до 15 августа 1879 года и является одной из самых редких марок Финляндии.

На марках 1889 года помимо финского и шведского было помещено русское название страны, денежная единица также была указана на русском языке.

На финских марках первых семи выпусков был изображён герб Великого княжества, что в последующем было запрещено центральной администрацией России. Памятником протеста против этого запрета был частный выпуск, состоявшийся 14 августа 1890 года, так называемых «траурных» благотворительных виньеток, наклеивавшихся отправителями на конверты и открытки дополнительно к почтовым маркам, а также немаркированных открыток с изображением этой виньетки.

В 1890 году все знаки почтовой оплаты Финляндии были объявлены недействительными для корреспонденции в Россию. Для международных отправлений они могли быть использованы до 14 августа 1900 года, а внутри страны — до 14 января 1901 года. Начался процесс унификации почтового обращения Великого княжества Финляндского с общероссийским.

С а распоряжением центральной администрации была установлена почтовая такса, равная общегосударственной, и введены новые почтовые марки с номиналами в российской валюте (от 1 копейки до 7 рублей). Для них был использован рисунок общегосударственных стандартных марок одиннадцатого и двенадцатого выпусков 1889—1892 годов, но с добавлением в качестве отличительного знака окружностей с точкой внутри, проставленных в различных комбинациях. Миниатюры печатались в Экспедиции заготовления государственных бумаг.

С 14 января 1901 года для почтовых отправлений за границу и в Россию применялись только российские марки, которые продавались во всех почтовых отделениях и находились в обращении до 15 ноября 1917 года.

Для почтовых отправлений внутри страны с 1901 года выпускались марки с номиналами в финской валюте и рисунком общегосударственных стандартных марок. Эти марки были изъяты из обращения 31 мая 1920 года.

Независимая Финляндия 
В конце 1917 года почтовая администрация Финляндии подготовила и начала выпуск серии стандартных марок с изображением национального герба (без княжеских регалий) в овале. Этот рисунок, с некоторыми изменениями, используется до сих пор.

Первые коммеморативные марки вышли по случаю национальной филателистической выставки, проходившей с 10 по 18 ноября 1928 года в Хельсинки. На стандартных марках 1927 года была сделана надпечатка «Postim. näytt. / 1928 / Frim. utställn.».

Финляндия стала первым капиталистическим государством, выпустившим марку с портретом Ленина. В 1970 году там вышли марка с барельефным портретом В. И. Ленина и КПД, посвящённые международному симпозиуму ЮНЕСКО в честь 100-летия Ленина, который состоялся в Тампере с 6 по 10 апреля.

В 1975 году выходила памятная марка по случаю проведения в Хельсинки третьего заключительного этапа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. На почтовой миниатюре художником Пентти Рахикайненом была изображена летящая на фоне дворца «Финляндия» ласточка — как символ гонца с радостной вестью. Голова птицы на этой марке олицетворяет единство цели участников общеевропейской конференции, а расходящиеся в виде радуги несколько крыльев и хвостов — многоплановость Совещания. Кроме того, по сообщению корреспондента ТАСС в Хельсинки Н. Горбунова, были подготовлены два конверта первого дня: на одном из них был изображён дворец, где проводилось Совещание, на другом — герб Финляндии. Марка и конверт гасились специальным штемпелем с надписью в центре: «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе» (на финском, шведском и французском языках) и со словами по кругу: «Helsinki. 30.7.1975. Helsingfors» («Хельсинки. 30.7.1975. Гельсингфорс»).

В 1985 году к предстоящей Международной филателистической выставке «—88» вышел первый почтовый блок Финляндии.

Примерно с начала 1990-х годов (см., например, марку 1993 года) на некоторых марках Финляндии вместо обозначения номинала указывается класс почтового отправления, для которого предназначена марка. Всего классов два, первый — для приоритетного почтового отправления, второй — для экономного почтового отправления. Класс указывается на финском и шведском языках, например, «1 luokka klass», или сокращённо — «1 LK KL».

1 января 2002 года в обращение поступила десятимарочная серия «Цветы» с номиналами в евро. Прежние выпуски в номиналах в финской валюте использовались до 30 июня 2002 года.

Серии стандартных марок (после 1917 года) 

Марки серий «Государственный герб»
 Серия 1917—1930 годов.
 Герб помещался в овальной рамке. Номиналы марок от 5 пенни до 25 марок.
 Серия 1918 года.
 Герб помещался в узорной рамке. Номиналы марок от 5 пенни до 5 марок.
 Серия 1930—1952 годов.
 Формат марок стал квадратным, рамка вокруг герба исчезла. Номиналы марок от 5 пенни до 25 марок.
 Серия 1954—1976 годов.
 Изменился фон и рисунок, герб стал крупнее, номинал помещался внутри небольшого круга. В период с 1954 по 1959 были изданы марки номиналом от 1 до 30 марок. После деноминации 1963 года были изданы (на протяжении 1963—1976 годов) марки номиналом от 1 до 60 пенни.
 Серия 1974—1997 годов.
 Крупнономинальные марки достоинством 10 и 20 марок. Изображение герба стало цветным (вместо монохромного на предыдущих сериях), марки имеют увеличенный размер и вертикальный формат.
 Серия 1975—1998 годов.
 Монохромные марки квадратного формата. Появился гербовый щит, усложнился фон. Выпускались марки номиналом от 10 пенни до 2 марок.
 Серия 2002—2011 годов.
 Крупнономинальные марки вертикального формата достоинством от 1 до 5 евро. Изображение государственного герба лишилось гербового щита и стало сильно стилизованным.

Серия «Здания, ландшафты, сцены»
Выпускалась с 1930 по 1952 годы и была представлена марками номиналом от 5 до 40 марок.

Марки серий «Архитектура и ландшафты»
 Серия 1939—1974 годов.
 Марки выпускались в монохромном исполнении. С 1939 по 1961 год выпускались марки достоинством от 4 до 500 марок. После деноминации 1963 года (на протяжении 1963—1974 гг.) были изданы марки номиналами от 5 пенни до 5 марок.
 Серия 1967—1999 годов.
 Рисунок марок стал многоцветным. Выпускались марки номиналом от 30 пенни до 4 марок 80 пенни.

Серия «Декоративно-прикладное искусство»
Издавалась с 1977 по 2005 год и была представлена выпущенными с 1977 по 1999 марками номиналом от 2 марок 50 пенни до 12 марок, а также выпущенными в 2005 году безноминальными марками для отправлений 2 класса.

Серия «Национальные парки»
Издавалась с 1981 по 1997 год и была представлена марками от 70 пенни до 4 марок 70 пенни.

Серия «Архитектура»
Выпускалась с 1982 по 1983 год и была представлена марками в 90 пенни и 1 марку.

Серия «Конверт и цифры»
Выпущена в 1984 году и представлена марками двух номиналов — 1 марка 10 пенни и 1 марка 40 пенни.

«Медведь»
В 1989 году была выпущена (вне серий) стандартная марка «Медведь» достоинством 50 марок.

Серия «Цветы»
Издавалась с 1990 по 2001 год, и была представлена марками номиналом от 2 марок до 3 марок 50 пенни, а также безноминальными марками для отправлений 1 и 2 класса.

Серия «Птицы»
Издавалась с 1991 по 1993 год и была представлена марками номиналом от 10 пенни до 2 марок 10 пенни.

Серия «Птицы и рыбы»
Издавалась с 1998 по 2003 год и была представлена безноминальными марками для отправлений 1 и 2 класса.

Серия «Флора, фауна, символы и пейзажи»
Выпущена в связи с переходом с финской марки на евро в 2002 году. Представлена марками номиналом от 5 центов до 3 евро 50 центов. В 2004 году серия была дополнена маркой номиналом 30 центов.

Серия «Сибелиус»
Выпущена в 2004 году и представлена безноминальными марками для отправлений 1 и 2 класса.

Серия «Архитектура» (безноминальная)
В 2005 году были выпущены стандартные безноминальные марки серии «Архитектура» для отправлений 1 и 2 класса. В 2006 году была дополнительно выпущена безноминальная марка (1 класс) из этой серии.

Серия «Постеры»
Выпущена в 2006 году и представлена безноминальными марками для отправлений 2 класса.

Серия «Кошки»
Выпущена в том же 2006 году и представлена безноминальными марками для отправлений 1 класса.

Серия «Бабочки»
Выпускалась в 2007—2008 годах и была представлена безноминальными марками для отправлений 1 класса.

Серия 2008—2012 годов
Представлена крестообразными стандартными марками достоинством 5, 10, 20 и 30 центов.

Серия «Собаки»
Выпущена в 2008 году и представлена безноминальными марками для отправлений 1 класса.

Серия «Детеныши животных»
Выпущена в 2012 году и представлена безноминальными марками для отправлений 1 класса.

Серия «Ягоды»
Выпущена в 2013 году и представлена безноминальными марками для отправлений 1 класса.

Серия «Фрукты»
Выпущена в 2014 году и представлена безноминальными марками для отправлений 2 класса.

Серия «Продукты садоводства»
Выпущена в 2015 году и представлена безноминальными марками для отправлений 1 класса.

Необычные выпуски 
С 1972 года часть марок печатается на флюоресцентной бумаге, а с 1974 года она используется для всех знаков почтовой оплаты.

В 2008 году финская почта выпустила первую в мире прозрачную марку. На ней изображение снежинки на фоне звёздного неба и Северного сияния. Марка этого выпуска самоклеящаяся и называется «Морозная ночь». Прозрачность миниатюры проявляется тогда, когда она отделена от бумаги.

Другие виды почтовых марок

Почтово-благотворительные 
В 1922 году вышла первая почтово-благотворительная марка с доплатой в фонд Красного Креста. С 1930 года серии с доплатой в фонд Красного Креста или в фонд борьбы с туберкулёзом выпускаются ежегодно.

Авиапочтовые 

Первая авиапочтовая марка Финляндии появилась в 1930 году и была предназначена для оплаты корреспонденции, перевозимой дирижаблем «Граф Цеппелин». На стандартной марке 1930 года номиналом в 10 марок была сделана надпечатка «Zeppelin / 1930». Существуют марки с ошибкой в дате: «1830».

Посылочные 

Для оплаты посылок, доставляемых почтовыми автобусами, с 1949 по декабрь 1981 года выпускались особые посылочные марки. Они издавались в буклетах. Всего состоялось четыре выпуска посылочных марок. 9 января 1985 года посылочные марки были изъяты из обращения.

Автоматные 
В 1981 году в некоторых почтовых отделениях Финляндии были установлены автоматы для продажи автоматных марок. Первые автоматные марки были выпущены в апреле 1982 года. К 1998 году число автоматов возросло до 300 по всей стране.

Марки полевой почты 

В 1941—1944 годах на оккупированной территории Карелии финская полевая почта для связи своих военнослужащих использовала специально изданные для этих целей безноминальные знаки в виде почтовых марок, марки Финляндии с надпечаткой  и безноминальные марки оригинальных рисунков с надписью . Всего было осуществлено три оригинальных выпуска (в 1941, 1943 и 1944) и один с надпечатками (в октябре 1943).

Марки полевой почты выпускались также в сентябре—октябре 1963 года. Они использовалась во время манёвров. В апреле 1983 года на марках 1963 года была сделана надпечатка «1983».

Аландские острова 

С 1 марта 1984 года Аландские острова, пользующиеся внутренней автономией, выпускают собственные марки с надписью .

Местные почты

Тампере 

В 1862—1893 годах в округе Тампере работала местная окружная почта. Стоимость доставки корреспонденции составляла 12 пенни. В 1866—1875 годах выпускались марки этого номинала. Существуют новоделы.

Частные почты 

В ряде городов Финляндии (Хельсинки, Тампере и др.) существовали местные полуофициальные или частные почты, выпускавшие собственные марки.

В конце XIX века различные судоходные и паромные компании Финляндии перевозили почту. Для дополнительной оплаты частным порядком выпускались марки, которых существует значительное количество.

Некоторые частные почты и пароходные компании Финляндии, выпускавшие почтовые марки:
 Борго (Borgå; ныне Порвоо) — в конце 1890-х годов существовала пароходная компания, перевозившая местную почту.
 Друмсё (Drumsö; ныне Лауттасаари) — в 1914—1936 годах существовала пароходная компания, перевозившая местную почту.
 Лахтис (Lahtis; ныне Лахти) — в 1890-х годах существовала пароходная компания, перевозившая местную почту.
 Ловиса (Lovisa; ныне Ловийса) — в 1890-х годах существовала пароходная компания, перевозившая местную почту.
 Мариехамн (Mariehamn) — в 1890-х годах существовала пароходная компания, перевозившая местную почту.
 Нодендаль (Nådendal; ныне Наантали) — в 1890—1900 годах существовала пароходная компания, перевозившая местную почту.
 Сиббо (Sibbo; ныне Сипоо) — в 1892—1899 годах существовала пароходная компания, перевозящая местную почту финских городов.
 Тампере (Tampere) — в 1890-х годах существовала пароходная компания, перевозившая местную почту.
 Åbo Läns Kustångbåts Aktiebolag (Å. L. K.) — пароходная компания, основанная в 1897 году в Або (ныне Турку). Занималась в конце 1890-х — начале 1900-х годов перевозкой местной почты.
 Granö Ångslups Aktiebolag — пароходная компания, обслуживавшая острова Гранё (ныне Куусисаари) в 1895 году.
 Helsingfors Ångfartygs Aktiebolag (HÅA) — пароходная компания, основанная в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). Занималась перевозкой почты в 1866—1891 годах.
 Lohjan Höyrypursi Oy — пароходная компания в городе Лохья, перевозившая в 1890-х годах местную почту.
 Nyländska Skärgårds A. B. — пароходная компания, занимавшаяся перевозкой почты в конце XIX — начале XX веков.
 Östra Skärgården — пароходная компания, занимавшаяся перевозкой почты в конце XIX века.
 Päijänteen Laiva Oy — пароходная компания, занимавшаяся перевозкой почты в 1890-х годах.
 Porkala-Långviken — пароходная компания, занимавшаяся перевозкой почты в 1890-х годах.
 Skärgårdstrafik Aktiebolaget — пароходная компания, занимавшаяся перевозкой почты в 1874—1887 годах.
 Sommaröarna S. S. Co. — пароходная компания, занимавшаяся перевозкой почты в 1895 году.
 Thor S. S. — пароходная компания, обслуживавшая финские города в 1870—1880-х годах.
 Wanajavesi S. S. Co. — пароходная компания, занимавшаяся перевозкой почты в конце XIX века.
 Wapparn — пароходная компания, занимавшаяся перевозкой почты в 1890-х годах.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

 
 
Финляндия